Абнер («отец света») — библейский и агадический персонаж.
 Абнер Бургосский (ок. 1270—1347) — еврейский философ, принявший христианство.
 Абнер (род. 1996) — бразильский футболист.

См. также 
 Авнер | Авенир | Авинер

Примечания